Волкове́цкий се́льский сове́т () — название сельских советов на Украине:

 Волковецкий сельский совет — Борщёвский район, Тернопольская область.
 Волковецкий сельский совет — Шепетовский район, Хмельницкая область.